Dom Gucci – książka Sary Gay Forden
 Dom Gucci – film Ridleya Scotta, ekranizacja